Camarosporium is een geslacht van schimmels uit de familie Camarosporiaceae. De typesoort is Camarosporium quaternatum.

Soorten 
Volgens Index Fungorum telt het geslacht 428 soorten (peildatum april 2022):

Camarosporiaceae
Schimmelgeslacht